Жан-Луи Трентинян () е френски актьор и режисьор.

Биография 
Роден е на 11 декември 1930 г. От 1960 г. е женен за режисьорката Надин Трентинян. Баща е на актрисата Мари Трентинян (1962 – 2003).

Избрана филмография

Актьор

Режисьор

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Френски режисьори
Френски сценаристи
Френски автомобилни състезатели
Европейски филмови награди
Носители на награда Сезар
Хора от Прованс-Алпи-Лазурен бряг